Molekulska formula -{C41H26O26}- se može odnositi na:

 Alnusin
 Kastalagin